Байхаки — нисба, указывающая на происхождение её носителя из округа Бейхак Нишапурской области Хорасана.

Персоналии
 Абу Бакр аль-Байхаки (994—1066) — исламский богослов, шафиит, ашарит.
 Абуль-Фадль аль-Байхаки (ок. 995—1077) — персидский историк, автор Та’рих-и Бейхаки, истории династии Газневидов.
 Али Байхаки (Ибн Фундук) (XI—XII вв.) — персидский историк.